Александр (XIV век) — тверской игумен.

Сопровождал в Золотую Орду тверского князя Михаила Ярославича.

Александру приписывают составление сказания о мученической смерти названного князя в 1318 году. Б. М. Клосс в своих «Очерках по истории русской агиографии XIV–XVI вв.» придерживается той же точки зрения.

Литература 
 
 Кучкин В. А. Повести о Михаиле Тверском: Историко-текстологическое исследование. — М.: Наука, 1974.
 Клосс Б. М. Избранные труды. — М.: Языки русской культуры, 2001. — Т. 2. Очерки по истории русской агиографии XIV–XVI вв.

См. также 
 Тверское княжество

Игумены Русской православной церкви
Тверское княжество
Тверская епархия